Михаил Петрович Михайлов (23 декабря 1907, Санкт-Петербург,  Российская Империя — 15 января 1998, Санкт-Петербург, Россия) — советский военачальник, полковник (21.02.1948).

Биография 
Родился 23 декабря 1907 года в Санкт-Петербурге в семье рабочих. Русский.

Военная служба

Межвоенные годы 
27 мая 1927 года  был призван в РККА  и проходил службу в 18-й авиаэскадрилье в должности техника по приборам. В феврале 1929 года командирован в Ленинград в Военно-теоретическую школу ВВС РККА. После прохождения теоретического курса с декабря 1929 года проходил летную подготовку сначала во 2-й Борисоглебской военной школе летчиков им. Осоавиахима СССР, а с декабря 1930	года — в Ейской школе морских летчиков и летнабов им. И. В. Сталина. В июле 1931 года окончил последнюю и был назначен младшим летчиком в 63-ю авиаэскадрилью ВВС ЧФ. Член ВКП(б) с 1932 года. В июле 1933 года переведен командиром корабля в 123-ю авиаэскадрилью, с мая 1937 года в той же эскадрилье командовал отрядом. В марте 1938 года назначен командиром эскадрильи в 119-й авиаполк ВВС ЧФ, с 20 декабря 1939 года командовал 45-й отдельной авиаэскадрильей. 28 декабря 1940 года зачислен слушателем в Военно-морскую академию им. К. Е. Ворошилова.

Великая Отечественная война 
С началом  войны майор  Михайлов продолжал учиться в академии (с августа 1941 г. — в г. Астрахань). 4 марта 1942 года окончил ее и был направлен в распоряжение начальника Ейского военно-морского авиационного училища им. И. В. Сталина. 

С 14 мая 1942 года командовал 46-м авиаполком ВВС ЧФ. Первоначально данный полк находился в подчинении командующего Азовской военной флотилией, затем входил в состав 62-й авиационной бригады (Анапа). В августе—сентябре 1942 года полк действовал в составе морской авиагруппы Новороссийского оборонительного района. За этот период полк произвел ряд успешных штурмовых атак по Мариупольскому порту, живой силе и аэродромам противника на Керченском полуострове, а также на подступах к городу Новороссийск.  В начале октября 1942 года 1-я эскадрилья во главе с командным составом полка была отведена в тыл с целью получения новой техники и формирования на её базе штурмового авиационного полка (с тем же номером). 2-я эскадрилья осталась в качестве самостоятельной в составе отдельной морской авиагруппы в составе ВВС Черноморского флота. К этому моменту 46-м полком на самолетах УТ-1б было совершено порядка 800 боевых вылетов. Переформирование полка   (с 13 октября 1942 года) происходило в Мордовии (аэродром Чамзинка), где лётный состав начал переучивание сначала на лёгкие бомбардировщики Р-10, а с ноября 1942 года — на штурмовики Ил-2. С 1 июня 1943 года 46-м полк продолжил свою боевую деятельность  в составе ВВС  Северного флота уничтожая живую силу, наземные объекты, авиацию, корабли  и другую технику противника. За успешное командование полком в течение двух лет  и  30 лично совершённых боевых вылетов на штурмовку вражеских объектов и техники Михайлов был награжден тремя орденами Красного Знамени. 
 
24 апреля 1944 года подполковник  Михайлов назначается начальником штаба 14-й смешанной авиадивизии ВВС Северного флота, предназначенной для ударов по морским коммуникациям, военно-морским базам и аэродромам противника. В ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции ее части действовали с аэродромов на полуострове Рыбачий, участвовали в уничтожении вражеских самолетов на аэродромах в Петсамо, Киркенес, Вардё, Тана-Фьорд, а также в потплении вражеских боевых кораблей, катеров, транспортов и прочих плавсредств. За эту операцию полки и дивизия были награждены орденами Красного Знамени, а начштаба Михайлов орденом Нахимова II степени. 

11 декабря 1944 года  переведен на должность командира 15-й смешанной авиадивизии ВВС Тихоокеанского флота. С 9 августа 1945 года, командуя дивизией, Михайлов принял участие в Советско-японской войне, в период боевых действий дивизия осуществляла воздушную разведку в акватории северной части Татарского пролива (Николаевск-на-Амуре, Де-Кастри) и истребительное прикрытие объектов на побережье.

Послевоенное время 
После войны продолжал командовать этой дивизией. С 24 июня 1947 года подполковник  Михайлов состоял в распоряжении Главкома ВМС, затем в начале июля назначен начальником штаба 16-й смешанной авиадивизии ВВС 7-го военно-морского флота. В период с 26 июля по 31 ноября 1947 года  исполнял должность командира дивизии. 

С января 1951 года по октябрь 1952 года — слушатель Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. После ее окончания направлен начальником отдела боевой подготовки штаба ВВС ЧФ. В октябре 1953 года переведен на преподавательскую работу в Военно-морскую академию им. К. Е. Ворошилова, где был старшим преподавателем кафедры тактики ВВС, преподавателем кафедры оперативного искусства и кафедры оперативного использования авиации ВМФ. 16 августа 1960 года полковник  Михайлов уволен в запас. 

Указом Президента Российской Федерации от 4 мая 1995 г. полковник в отставке М. П. Михайлов награжден орденом Жукова.

Награды 
РФ
 орден Жукова (04.05.1995)
СССР
 орден Ленина (13.06.1952)
 шесть орденов Красного Знамени (в т. ч. 29.11.1942, 23.08.1943, 17.02.1944, 06.11.1947)
 орден Нахимова II степени (01.11.1944)
 орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)
 орден Красной Звезды (03.11.1944)
 медали в том числе:
 «За оборону Кавказа» (22.12.1944)
 «За оборону Советского Заполярья» 
 «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «За победу над Японией»
 «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 знак «50 лет пребывания в КПСС»
Приказы (благодарности) Верховного Главнокомандующего в которых отмечен М. П. Михайлов.
 За овладение  Южным Сахалином и островами Сюмусю и Парамушир из группы Курильских островов. 23 августа 1945 года. № 372.

Примечания

Ссылки 
 ОБД «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Михайлов Михаил Петрович

Литература 
 
 
 Морозов М. Э. (Ред.). Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Кампании и стратегические операции в цифрах. Том II. — : Объединённая редакция МВД России, 2010. — 669—673 С. — ISBN 978-5-8129-0099-1

Выпускники Военного инженерно-космического университета им. А. Ф. Можайского
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Военные лётчики СССР
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники Военной академии Генерального штаба 
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Члены КПСС